Сезон 2012/2013 годов стал для ФК «Реал Мадрид» 109-м в его истории.

Команда 2012/13 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Реал Мадрид» в сезоне 2012/2013 годов.

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании 2012/13

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Лига чемпионов УЕФА 2012/13

Групповой раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Реал Мадрид»
 ФК «Реал Мадрид» в сезоне 2012/13 на сайте bdfutbol.com

2012/2013
Реал Мадрид